Относительная частота реализаций эксперимента, она же относительная частотность или просто частотность — отношение числа случаев, в которых встретился данный результат, к общему числу случаев.

Определение 

Пусть имеется некоторый реальный эксперимент и пусть через  обозначен наблюдаемый в рамках этого эксперимента результат. Пусть произведено  экспериментов, в которых результат  может реализоваться или нет. И пусть  — это число реализаций наблюдаемого результата  в  произведённых испытаниях, считая что произведённые испытания являются независимыми.

Числовая функция: 
называется функцией относительной частоты реализаций наблюдаемого результата  в  независимых реальных экспериментах.
Вероятность вычисляют до опыта, а относительную частоту - после опыта.

См. также 
 Частотная вероятность

Эксперименты
Теория вероятностей